FIDA es un acrónimo que puede hacer referencia a:

 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, una agencia especializada de las Naciones Unidas dedicada a promocionar el progreso económico de los habitantes pobres de zonas rurales.
Federación Internacional de Ateos. Organización internacionalista con sede en la ciudad de Valencia (España).
Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental, una entidad privada sin ánimo de lucro que desarrolla actividades de promoción en materia de protección y defensa del medio ambiente principalmente en la Comunidad de Madrid.